Манжерок:
 Манжерок — село в Майминском районе Республики Алтай.
 Манжерокское (Манжерок) — озеро вблизи села Манжерок.
Манжерок — Всесезонный курорт «Манжерок» в Республике Алтай.
 Манжерок — песня Оскара Фельцмана на стихи Наума Олева, исполненная Эдитой Пьехой.
 Манжерокские пороги, или Манжерокские ворота — пороги на реке Катунь.
 Манжерокский источник — подземный источник около села Манжерок.